Зале́вский (Зале́вская) () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

Залевский 
 Залевский, Анатолий Викторович (род. 1974) — эквилибрист, заслуженный артист Украины.
 Залевский, Богдан Генрихович (1873—1918) — агроном, депутат Государственной думы I созыва от Седлецкой губернии.
 Залевский, Болеслав Николаевич (1896—1945) — подполковник Армии УНР, гауптштурмфюрер СС при 14-й дивизии СС «Галичина».
 Залевский, Витольд (1921—2009) — польский прозаик, публицист и сценарист.
 Залевский, Владимир Николаевич (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Залевский, Казимеж (1849—1915) — польский драматург и публицист.
 Залевский, Кароль (род. 1993) — польский бегун на 200 и 400 метров.
 Залевский, Никола (род. 2002) — польский и итальянский футболист.
 Залевский, Яков Анатольевич (род. 1980) — российский футболист, полузащитник.
 Залевский, Александр Максимович (род. 1988) — тренер вратарей КХЛ.

Залевская 
 Залевская, Александра Александровна (1929—2021) — советский и российский психолингвист.
 Залевская, Наталья Васильевна (род. 1969) — российская шашистка.
 Залевская, Светлана Иосифовна (род. 1973) — казахстанская легкоатлетка.

См. также 
 Заливский